Легіо

 Легіо — легіон.
 Легіо — стара назва Леона.